FC Bayern München var vinderen af 1. Fußball-Bundesliga 1980-81.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1980
Fodbold i 1981